Vanilla Forums Inc. est une entreprise canadienne fondée en 2009 à Montréal, au Quebec. Leur produit, Vanilla Forums, est d'une part un logiciel libre (Vanilla OSS) et d'autre part un service d'hébergement payant  propriétaire (Vanilla Cloud). En Mai 2021, l'entreprise d'édition de logiciels de support Higher Logic rachète Vanilla Forums, Inc. 

La version dite Open Source, ou Vanilla Open Source Software (Vanilla OSS), est un logiciel léger de forum développé à l'origine par Mark O'Sullivan en PHP et utilisant MySQL comme moteur de base de données. Depuis 2009, Vanilla Forums propose également un service d'hébergement nommé Vanilla Cloud et offrant des services et fonctionnalités supplémentaires.

La première version de Vanilla est publiée le . Le principal changement fut en 2009 lorsqu'une version réécrite de Vanilla était disponible pour les clients de Vanilla Cloud, le développement de Vanilla 1 ayant été continué jusqu'à la version 1.3.0 par la communauté.
Vanilla 2, le successeur de Vanilla 1 étant lui développé par l'équipe d'origine et basé sur le même framework que Vanilla Cloud. L'équipe de Vanilla Forums Inc. est épaulée par la communauté dans le développement de la partie Open Source, dans la direction que Vanilla doit prendre (dans une moindre mesure), ainsi que les nouvelles fonctionnalités. 

La dernière version de Vanilla 1 est publiée le . Son support prit fin le , date de la sortie de Vanilla 2.1. Cependant beaucoup de forums utilisent encore Vanilla 1 en 2019.

Vanilla 3 est la suite de la branche Vanilla 2: en effet, souhaitant simplifier les numéros de version, il a été décidé d'utiliser le premier chiffre pour tout changement majeur. La version suivant Vanilla 2.8.3 est Vanilla 3.0. Le premier nombre est la version majeure, le deuxième la version mineure et le troisième numéro est le correctif.

Dès mai 2021, à la suite du rachat par Higher Logic, Vanilla change de numérotage de version et utilise l'année et le numéro d'empaquetage comme numéro de version. Par exemple, la première mise à jour utilisant ce système se nomme 2021.009. Cependant, les versions publiées ensuite sont pour la plupart peu fonctionnelles, ou nécessite de devoir empaqueter le logiciel depuis le code source, ce qui a mené la communauté Open Source à un certain mécontantement

Fonctionnalités 
Vanilla OSS et Vanilla Cloud ont principalement les mêmes fonctionnalités, listées ci-dessous:
 Un forum rapide et léger
 Installation simple et rapide en une page
 Forum de discussion, messages privés, mur d'activité
 Traduisible avec les packs de langue
 Fonctionnalités extensibles via modules
 Facilement personnalisable avec des thèmes écrits en CSS et Smarty
 Connexion avec les réseaux sociaux
 Sécurités anti-spam
 Possibilité d'intégrer le forum sur une autre page
 Système de commentaires pour un site, blog, ou autre.
Mais la version Cloud de Vanilla à quelques fonctionnalités supplémentaires:
 Statistiques avancées dans le tableau de bord
 Ludification (Badges, rangs, expérience, réactions, etc)
 Code optimisé pour la gestion de gros volumes de données
 Possibilité pour les utilisateurs de sélectionner leur langue parmi celles proposées
 Possibilité pour les administrateurs d'éditer le thème depuis le Tableau de Bord
 Support et développement personnalisé.
Certaines des fonctionnalités de Vanilla Cloud, manquantes dans la version Open source, ont été comblées par la communauté de Vanilla OSS par le biais de modules

Changements majeurs 
Vanilla 2 OSS a connu divers changements majeurs :
 Dans la Version 2.1, le moteur de template Smarty remplace celui de Vanilla 2.0 qui était développé dans Garden, le Framework de Vanilla 2. Ceci modifie drastiquement la façon de créer des thèmes personnalisés dans Vanilla, rendant incompatible les thèmes 2.0. Pour cette raison, le support de Vanilla 2.0 a continué exceptionnellement jusqu'à la fin 2014.
 Dans la Version 2.1 également, pour accompagner le nouveau moteur de template, le "MeModule" est créé. il s'agit d'un module de notifications générales à la manière de Facebook, avec la liste des messages, notifications, paramètres et discussions mises en favori par l'utilisateur.
 Dans la Version 2.2, l'éditeur de messages par défaut de Vanilla 2.0, CLEditor, est abandonné au profit d'un nouvel éditeur, Advanced Editor, riche en fonctionnalités et compatible avec les téléphones.
 Dans la Version 2.3, la Réecriture d'URL est activée par défaut. Ce changement pouvant rendre certaines installations inutilisables si elles n'avaient pas cette fonctionnalité, il est toujours possible de désactiver cette réécriture.
 Dans la Version 2.4, le tableau de bord, dont l'affichage avait peu changé depuis le début de Vanilla 2.0, a été intégralement revu. Maintenant divisé en 3 onglets, avec un design responsive et plus professionnel. Ce tableau de bord "rénové" existait déjà auparavant, mais sur la version Cloud de Vanilla uniquement. Cependant, la version 2.4 ne sera jamais publiée car instable. 
 Dans la version 2.5, les problèmes de Vanilla 2.4 ont été corrigés, et une nouvelle manière de gérer les catégories a été revue. Les catégories Plates et Imbriquées ont été ajoutées, permettant une meilleure gestion des très grandes communautés.
 Dans la Version 2.6, il est maintenant possible pour les utilisateurs de s'abonner à certaines catégories, afin de filtrer les discussions récentes. Très utile pour les grands forums avec beaucoup d'activité. 
 La version 2.7 apporte un nouveau thème par défaut, Boilderplate, remplaçant le thème +Baseline utilisé depuis Vanilla 2.1. Il a l'avantage d'être responsive. À la suite d'un retard par rapport à la version Cloud, la version Open Source n'a pas été publiée.
 La version 2.8 apporte un nouvel éditeur de messages, Rich Editor, avec un nouveau format pour les publications, ce qui permet de correspondre aux nouveaux standards de la publication, inspirée des réseaux sociaux. Il est cependant toujours possible d'utiliser Advanced Editor et les formats plus classiques. Le thème Boilderplate sert de base au nouveau thème par défaut de Vanilla: Keystone. Boilderplate est le thème simple, Keystone offre de nombreuses pré-configurations depuis le tableau de bord.
 La version 3.0 signe l'abandon de l'ancien numérotage des versions, ainsi qu'une version beaucoup plus complète de l'éditeur par défaut, RichEditor, ainsi que beaucoup de corrections de bogues.

Identité visuelle 
Vanilla Forums a souvent changé d'identité visuelle, pour s'adapter aux standards des époques.

Récompenses 
Vanilla OSS a été élu meilleur logiciel de forum gratuit choisi par les utilisateurs de CMS Critic en 2014.
En 2013, Vanilla Forums a été élu meilleur logiciel de forum gratuit les utilisateurs de CMS Critics ainsi que meilleure solution de forum (Gratuite et Commerciale) par les critiques de CMS Critics également.

Références 

Logiciel écrit en PHP
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour forum
Éditeur de logiciel ayant son siège au Canada
Entreprise ayant son siège à Montréal